Christian Tiffert est un footballeur allemand, né le  à Halle en RDA. Il évolue actuellement en 2.Bundesliga au FC Erzgebirge Aue comme milieu offensif.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
  VfB Stuttgart
 Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2002.
  Red Bull Salzbourg
 Vainqueur du Championnat d'Autriche en 2007.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du Tennis Borussia Berlin
Joueur du VfB Stuttgart
Joueur du Red Bull Salzbourg
Joueur du MSV Duisbourg
Joueur du FC Kaiserslautern
Joueur des Sounders de Seattle
Joueur du VfL Bochum
Joueur du FC Erzgebirge Aue
Joueur désigné de la MLS
Naissance en février 1982
Naissance à Halle-sur-Saale